Pfühlbach ist ein Gewässername:

 Pfühlbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Heilbronn, Baden-Württemberg
 Pfühlbach (Sulm), rechter Zufluss der Sulm an der Reisachmühle vor Neckarsulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lettpfühlbach, rechter Zufluss des Seelbachs (zum Landscheider Bach, zum Würzbach) bei Niederwürzbach, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Pfuhlbach